Sezon 1991/1992 był 53. sezonem Mistrzostw Albanii w piłce nożnej. W rozgrywkach brało udział 16 zespołów. Sezon rozpoczął się 21 września 1991, a zakończył 17 maja 1992. Tytułu nie obroniła drużyna Flamurtari Vlora. Nowym mistrzem Albanii został zespół Vllaznia Szkodra. Tytuł króla strzelców zdobył Edmir Bilali, który w barwach klubu Vllaznia Szkodra strzelił 21 goli.

Tabela końcowa

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 
 

1991 w piłce nożnej
1992 w piłce nożnej
Pierwszy poziom rozgrywek piłkarskich w Albanii